Adolphe Cassaigne foi um treinador de futebol francês. Treinou o Futebol Clube do Porto de 1913 a 1922.

Carreira 
Cassaigne treinou o Futebol Clube do Porto de 1913 a 1922, tendo ganho no total 7 Campeonatos do Porto e 1 Campeonato de Portugal.

Títulos 
FC Porto
 Campeonato do Porto: 1914–15, 1915–16, 1916–17, 1918–19, 1919–20, 1920–21, 1921–22
 Campeonato de Portugal: 1922

Referências 
Gerais
 

Treinadores do Futebol Clube do Porto